est la formule brute de plusieurs isomères.

 diméthylformamide, numéro CAS 
 oxazolidine, numéro CAS 
 propanamide, numéro CAS 
 aminoacétone, numéro CAS